Caetano est un prénom et un nom de famille portugais.

Nom de famille 

 Adrián Caetano (né en 1969) réalisateur, scénariste, et producteur de cinéma uruguayen.
 Agostinho Caetano (né en 1966), footballeur portugais.
 Marcelo Caetano (1906-1980), homme politique portugais.
 Omar Caetano (1938-2008), footballeur uruguayen.
 Raffael Caetano de Araújo (né en 1985), footballeur brésilien.
 Rui Caetano (né en 1991), footballeur portugais.

Prénom 

 Caetano Veloso (né en 1942), musicien brésilien.
 Luís Caetano Pereira Guimarães Júnior (1845-1898), diplomate et homme de lettres brésilien.

Homonymie de patronyme
Patronyme portugais